Wenn am Sonntagabend die Dorfmusik spielt – film del 1933 diretto da Charles Klein
 Wenn am Sonntagabend die Dorfmusik spielt – film del 1953 diretto da Rudolf Schündler